Клейненберг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Клейненберг, Николаус (1842—1897) — немецкий зоолог.
 Клейненберг, Сергей Евгеньевич (1909—1968) — советский учёный териолог.
 Клейненберг, Фридрих Казимир (1754—1813) - профессор, юрист

Примечания